Sandbühl ist der Ortsname von

 Sandbühl (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Sandbühl (Epfendorf), Ortsteil der Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Sandbühl (Nürnberg), Wüstung der Stadt Nürnberg, Bayern